Безво́дная — топоним:

 Безводная — река в России, впадает в Анадырский залив.
 Безводная — река в России, приток Онега (река)Онеги.
 Безводная — другое название реки Прусской, притока Курджипса, протекающей в Адыгее.
 Безводная — станица в России, Адыгея, Майкопский район.
 Безводная — деревня в России, Кировская область, Шабалинский район.

См. также 
 Безводное
 Безводный
 Безводня — село на Украине, Кировоградская область, Кировоградский район.